Buddeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Buddeberg (* 1982), deutsche Regisseurin
 Claus Buddeberg (1946–2017), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Else Buddeberg (1890–1974), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Ernst Buddeberg (1873–1949), deutscher evangelischer Pfarrer in Elberfeld und Leiter der Liebenzeller Mission
 Karl Dietrich Buddeberg (1840–1909), deutscher Botaniker und Zoologe, Leiter und Schulinspektor der 1872 gegründeten Realschule in Nassau (Lahn)
 Karl Heinrich August Buddeberg (1856–1931), deutscher Architekt, Regierungsbaumeister, Geheimer Oberbaurat und Ministerialrat (Reichspostministerium)
 Louis Heinrich Buddeberg (1836–1925), deutscher Kaufmann und Politiker (DFP, FVp)
 Peter Buddeberg (1927–2011), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Sarah Buddeberg (* 1982), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Walter Buddeberg (1890–1968), deutscher Kommunalpolitiker (FDP)